Metropolis este un termen originar din greaca veche desemnând un oraș mamă. Utilizarea sa modernă se poate referi la:

 Metropolis, în limba română Metropolă, oraș sau aglomerare urbană cu un număr foarte mare de locuitori;
 Metropolis (film), film faimos din epoca mută, realizator Fritz Lang, realizat în perioada 1926 - 1927;
 Metropolis (anime), film japonez din seriile manga realizat în 2001;
 Metropolis (album muzical), album muzical din 1997 al formației de rock industrial Sister Machine Gun;
 Metropolis Noord 1 BV, linie aeriană din Țările de Jos;
 Teatrul Metropolis, teatru inaugurat în 2007 în București.

Nume proprii
Substantive comune